Шабуры — название населённых пунктов в России:

 Шабуры — село в Опаринском районе Кировской области.
 Шабуры — деревня в Частинском районе Пермского края.

См. также 
 Шабур